

Editoria
 Hobo – rivista tedesca pubblicati durante gli anni 1970

Grafica
 Hobo – tipo di font

Geografia
 Hobo – comune del dipartimento di Huila (Colombia)

Musica
 Hobo – casa discografica italiana
 Hobo – album di Billy Bob Thornton
 Hobo – album di Charlie Winston
 Hobo – album degli United Balls del 1989

Altro
 Hobo – termine indicante un tipo di persona vagabonda